Stati Uniti d'America
 Clay Center – capoluogo della Contea di Clay, Kansas
 Clay Center – città della Contea di Clay, Nebraska
 Clay Center – villaggio della Contea di Ottawa, Ohio